Вольф (от ) — немецкая фамилия. Также имя и топоним.

Часть евреев, официально получившая разрешение на проживание на землях немецких баронов, для лучшей ассимиляции начинали брать немецкие имена ( — «волк»).

Носители фамилии

А 
 Вольф, Аарон (1996) — японский дзюдоист.
 Вольф, Александр (род. 1978) — немецкий биатлонист.
 Вольф, Александра Борисовна фон (1894—1982) — баронесса, психоаналитик, жена писателя Джузеппе Томази ди Лампедузы.
 Вольф, Альбер (1884—1970) — французский дирижёр и композитор.
 Де Вольф, Альфонс (род. 1956) — бельгийский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Вольф, Андреа (1965—1998) — немецкая революционерка-интернационалистка.
 Вольф, Андреас (род. 1982) — немецкий футболист советского происхождения.
 Вольф, Андрей Мартынович — врач, произвёл первое в России успешное переливание крови.
 Вольф, Антон Алоизий (1782—1859) — епископ Любляны.
 Вольф, Армин (род. 1966) — австрийский журналист, телевизионный ведущий.

Б 
 Вольф, Бернхард (1811—1879) — немецкий банкир и журналист, основатель информационного агентства «Телеграфное бюро Вольфа».
 Вольф, Бернхард (1835—1906) — немецкий музыкальный педагог.
 Вольф, Бодо (1888—1962) — немецкий композитор и дирижёр.
 Вольф, Борис Эдуардович фон (1850—1917), барон, тайный советник, директор Александровского лицея.

В 
 Вольф, Василий Васильевич (род. 1951) — советский и российский тренер по боксу.
 Вольф, Вениамин Евгеньевич (1898—1959) — советский театральный деятель, режиссёр и администратор.
 
 Вольф, Виталий Александрович (1972—1993) — российский десантник, Герой Российской Федерации.
 Вольф, Вольфганг (род. 1957) — немецкий футболист, защитник.

Г 
 
 Вольф, Георг (1882—1967) — немецкий педагог.
 Вольф, Герман (1866—1929) — немецкий ботаник, миколог и ветеринар.

Д 
 Вольф, Деннис (род. 1978) — профессиональный культурист.
 Вольф, Джеймс (; 1727—1759) — британский военный, участник Семилетней войны.
 Вольф, Дженни (род. 1979) — немецкая конькобежка.
 Де Волф, Джон (род. 1962) — голландский футболист, опорный полузащитник.
 Вольф, Джон Элиот (1857—1940) — американский минералог.
 Вольф, Джулия (род. 1958) — американский композитор, лауреат Пулитцеровской премии.

Е 
 Вольф, Елена Михайловна (1927—1989) — советский филолог-романист.

З 
 Вольф, Зигрид (род. 1964) — австрийская горнолыжница.
 Вольф, Зигфрид (1867—1951) — австрийский шахматист.

И—Й 
 Вольф, Иероним (1516—1580) — немецкий историк, гуманист.
 Вольф, Иоганн (1765—1824) — немецкий зоолог, орнитолог.
 Вольф, Иоганн Кристоф (1683—1739) — германский гебраист и библиограф, автор «Bibliotheca Hebraea».
 
 Вольф, Йозеф (1820—1899) — германо-английский художник-анималист.

К 
 
 Вольф, Каспар Фридрих (; 1734—1794) — немецкий врач, профессор, один из основоположников эмбриологии.
 Де Волф, Кес (1945—2011) — нидерландский футболист.
 
 Вольф, Корнелис де (1880—1935) — нидерландский органист и композитор.
 Вольф, Криста (1929—2011) — немецкая писательница.
 Вольф, Курт (1895—1917) — немецкий лётчик-ас Первой мировой войны.

Л 
 Вольф, Лейзер Менделевич (1910—1943) — еврейский поэт, эссеист.
 Вольф, Ленни (род. 1962) — певец и автор песен, наиболее известный как бывший солист хард-рок-группы Kingdom Come. 
 Вольф, Леонхард (1848—1934) — немецкий скрипач, музыковед, композитор.
 Вольф, Луи Карл Отто (1849—1917) — немецкий дирижёр и композитор.
 Вольф, Луиджи (?—после 1871) — итальянский революционер.
 Вольф, Людвиг (1893—1968) — немецкий генерал от инфантерии.
 Вольф, Люсьен (1857—1930) — английский публицист и еврейский общественный деятель.
 Вольф, Маврикий Осипович (1825—1883) — русский издатель и книготорговец, просветитель и энциклопедист.

М 
 Вольф, Макс — американский гимнаст и легкоатлет.
 Вольф, Максимилиан Франц Йозеф Корнелиус (1863—1932) — немецкий астроном.
 Волф, Марек (род. 1957) — чешский астроном и первооткрыватель астероидов.
 Вольф, Мариус (род. 1995) — немецкий футболист.
 Вольф, Мария Каролина (1742—1820) — немецкая пианистка, оперная гофпевица и композитор.
 Вольф, Маркус (1923—2006) — глава разведки ГДР, сын Фридриха Вольфа.
 Вольф, Мартин (1852—1919) — немецкий скульптор.
  (1954—2019) — немецкий фотограф.
 Вольф, Михаэль (род. 1981) — немецкий хоккеист, правый крайний нападающий.
 Вольф, Мишель де (род. 1958) — бельгийский футболист, защитник.

Н 
 Вольф, Натанаель Маттеус фон (1724—1784) — немецкий ботаник.
 
 Вольф, Норберт (род. 1949) — немецкий историк искусства.

О 
 Вольф, Огюст (1821—1887) — французский пианист и предприниматель.
 Вольф, Ойген (1850—1912) — немецкий журналист и путешественник.
 Вольф, Отто (1921—2003) — врач, биохимик, философ.

П 
 
 Вольф, Пий-Александр (1782—1828) — немецкий актёр и драматург.

Р 
 Вольф, Рафаэль (род. 1988) — немецкий футболист, вратарь.
 Вольф, Рикардо (1887—1981) — химик и предприниматель.
 Вольф, Ричард (род. 1942) — американский экономист.
 Вольф, Рор (1932—2020) — немецкий писатель.
 Вольф, Рудольф (1816—1893) — швейцарский астроном и математик (см. число Вольфа).

С 
 Вольф, Самуил — венгерский поэт и философ XVI века.
 Вольф, Сергей Евгеньевич (1935—2005) — русский поэт и прозаик.

Т—У 
 Вольф, Теодор (1841—1924) — немецкий ботаник, геолог, профессор геологии и минералогии.
 Вольф, Ульяна (род. 1979) — немецкая поэтесса.

Ф 
 Вольф, Фердинанд Богданович (1796 или 1797—1854) — декабрист.
 Вольф, Фредди (1910—1988) — британский легкоатлет.
 Вольф, Фридрих (1888—1953) — немецкий врач, драматург, писатель, политический и общественный деятель.
 Вольф, Фридрих Август (1759—1824) — немецкий филолог.
 Вольф, Фридрих Вильгельм (1816—1887) — немецкий скульптор.

Х 
 Вольф, Ханна (1908—1999) — немецкий политик, ректор Высшей партийной школы имени Карла Маркса.
 
 Вольф, Христиан фон (; 1679—1754) — немецкий учёный-энциклопедист, философ, юрист и математик.
 Вольф, Хуго (1860—1903) — австрийский композитор и музыкальный критик.

Ч—Ш 
 Вольф, Чарльз (; 1791—1823) — ирландский поэт.
 
 Вольф, Шулим (1877—1942) — политик, еврейский общественный деятель, один из лидеров литовских сионистов.

Ю 
 Вольф, Юзеф (1852—1900) — польский знаток геральдики и генеалогии, библиофил и книготорговец.

Э 
 Вольф, Эгберт Людвигович (1860—1931) — дендролог, систематик, интродуктор, учёный-садовод.
 Вольф, Эгон (Volff, 1927—2016) — чилийский писатель, поэт и драматург.
 Вольф, Эдуард (1816—1880) — польский пианист и композитор.
 Вольф, Эмиль (1802—1879) — немецкий скульптор, ученик Г. Шадова.
 Вольф, Эмиль (1922—2018) — американский физик чешского происхождения, один из авторов учебника М. Борн и Э. Вольф «Основы оптики».
 Вольф, Эндре (1913—2011) — шведский скрипач и музыкальный педагог.
 
 Вольф, Этьен (1904—1996) — французский биолог.

Двойные фамилии 
 Бреми-Вольф, Иоганн Якоб (1791—1857) — швейцарский энтомолог, автор статей.
 Вольф-Израэль, Евгений Владимирович (1872—1956) — российский и советский виолончелист, отец Сергея Вольфа.
 Вольф-Израэль, Евгения Михайловна (1897—1975) — русская советская актриса.
 Вольф-Феррари, Эрманно (Wolf-Ferrari, 1876—1948) — итальянский композитор.

Топоним 
 Вольф — река в Германии.
 Вольф — кратер на видимой стороне Луны.

Астрономические объекты 
 Вольф 1055 — двойная звезда, которая находится в созвездии Орёл.
 Вольф 1061 — звезда, которая находится в созвездии Змееносец.
 Вольф 359 — одиночная звезда в созвездии Льва.
 Вольф 424 — двойная звезда в созвездии Девы.
 Вольф 940 — звезда, которая находится в созвездии Водолея.

Другое 
 Вольф (баронский род)
 Вольф — спортивная команда, участница чемпионатов Мира по автогонкам в классе Формула-1.
 Вольф — всеукраинская сеть типографий.

См. также 
 Вольф+585 старший

Примечания